Nioko peut désigner :
 Nioko I, une commune rurale située dans le département de Saaba au Burkina Faso
 Nioko 2, une localité située dans le département de Ouagadougou au Burkina Faso